Жанто () — озеро во французских Пиренеях.
 Жанто () — муниципалитет в кантоне Женевы (Швейцария).